De Primeira Divisão 1997–1998 was de 64ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 25 augustus 1997 en eindigde op 17 mei 1998.  

Nieuwkomers waren Campomaiorense, Varzim SC en Académica Coimbra. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1996/97) vanuit de Segunda Divisão de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto won de 17de landstitel uit de clubgeschiedenis. Topscorer was opnieuw Mário Jardel van FC Porto, ditmaal met 26 goals.

Eindstand

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1997/98

Portugal
1998